Laura Fogli (née en 1959), athlète italienne ;
 Lilou Fogli (née en 1981), actrice française ;
 Riccardo Fogli (né en 1947), chanteur italien ;
 Romano Fogli (1938-2021), footballeur italien.